Tom Rauland (ur. 20 czerwca 1958) – norweski skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1979/1980, kiedy zajął 62. miejsce w klasyfikacji generalnej. Wówczas wystartował tylko w jednym konkursie; na mamuciej skoczni w Vikersund zajął czwarte miejsce.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1979/1980: 62

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Bibliografia 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1958